Зоряні війни. Війни клонів (також Клонічні війни, Війна клонів) — американські анімаційні фільми, комікси й ігри, а також ілюстровані новели, дії в яких відбуваються у всесвіті «Зоряних воїн» під час Війни клонів (між подіями стрічок «Зоряні війни Епізод II. Атака клонів» і «Зоряні війни. Епізод III. Помста ситхів»):

 Зоряні війни. Війни клонів, серіал () (2003-2005 рр.);
 Зоряні війни. Війни клонів, фільм () (2008 р.);
 Зоряні війни. Війни клонів, серіал () (з 2008 р.);
 Зоряні війни. Війна клонів, гра () (2002-2003);
 Зоряні війни. Війни клонів, комікси () (2003-2006 рр.);
 Зоряні війни. Війни клонів, манга-комікси () (з 2008 р.);
 Зоряні війни. Війни клонів, щомісячні комікси ();
 Зоряні війни. Війни клонів: Пригоди, ілюстровані новели () (2004-2007 рр.).